Bisbat de Girona, divisió administrativa de l'església catòlica a l'entorn de la ciutat de Girona
 Bloc Democràtic Gabonès, partit polític històric del Gabon
 Gambit Blackmar-Diemer (del seu nom en anglès Blackmar–Diemer Gambit), obertura d'escacs